A sigla JCP pode ser uma referência a:

 Juventude Comunista Portuguesa
 Java Community Process

Desambiguação